Kiryukin ( bzw. ) ist der Familienname folgender Personen in englischer Transkription:
 Andrei Anatoljewitsch Kirjuchin (1987–2011), russischer Eishockeyspieler
 Oleh Kyrjuchin (* 1975), ukrainischer Boxer